Kindertagesförderungsgesetz steht für:
 Kindertagesförderungsgesetz (Berlin)
 Kindertagesförderungsgesetz (Mecklenburg-Vorpommern)